Eduardo Lima (ur. 1920) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Eduardo Lima (ur. 1992) – wenezuelski piłkarz występujący na pozycji bramkarza